Spoof är ett finländskt efternamn som burits av bland andra:

Karl Johan Spoof, krigare  
Lena Spoof, löpare
Torsti Spoof, gitarrist

Se även
Spoofing